Уррутия () — испанская фамилия. Известные носители:
 Уррутия, Альесер (род. 1974) — кубинский легкоатлет.
 Уррутия, Мария Исабель (род. 1965) — колумбийская спортсменка.
 Уррутия, Патрисио (род. 1978) — эквадорский футболист.